Араун — в валлийской мифологии король потустороннего мира Аннуна.
 (15810) Араун — транснептуновый объект, плутино.